Ионсон — фамилия. Известные носители:
 Ионсон, Густав Юрьевич (1880—1942) — офицер Русской Императорской армии, эстонский и советский военный деятель, главнокомандующий эстонской армией (1940); генерал-лейтенант РККА (1940).
 Ионсон, Яков Иванович (Якоб Йонсон; 1806—1865) — российский агроном и педагог.

См. также 
 Йонсон
 Юнсон
 Юнссон
 Джонсон